Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1990, facente parte dell'ATP Tour 1990, ha avuto come vincitori Javier Sánchez e Éric Winogradsky che hanno battuto in finale Francisco Clavet e Horst Skoff 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Javier Sánchez /  Éric Winogradsky (campioni)
 Mansour Bahrami /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Josef Čihák /  Cyril Suk (quarti di finale)

 Tomás Carbonell /  Carlos Costa (secondo turno)
 Sergi Bruguera /  Horacio de la Peña (quarti di finale)
 Karel Nováček /  Marián Vajda (secondo turno)
 David Engel /  Per Henricsson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1990